Bellum civile (lateinisch für „Bürgerkrieg“) ist die teils verkürzende, teils latinisierende Bezeichnung für:
 De bello civili oder commentariorum libri tres de bello civili, ein Werk Julius Caesars
 Bellum civile oder Emphylia, latinisiert auch zu bella civilia, ein Werk Appians
 Bellum civile oder De bello civili, oft auch Pharsalia genannt, ein Werk von Marcus Annaeus Lucanus